Smendes ist der Name folgender Personen:

 Smendes I., altägyptischer König von 1069 bis 1044 v. Chr.
 Smendes II., altägyptischer König von 992 bis 990 v. Chr.
 Smendes III., altägyptischer König von 884 bis 874 v. Chr.
 Smendes IV., lokaler altägyptischer König in Mendes von 792 bis 777 v. Chr.
 Smendes V., lokaler altägyptischer König in Mendes von 755 bis 730 v. Chr.